RFZ steht für:
 Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt der DDR
 Rundflugzeug, fiktives NS-Luftfahrzeug, siehe Reichsflugscheibe

Abkürzung